pomieszczenie, zasobnia
 bunkier (żegluga)
 (zasobnia) – na statku lub okręcie pomieszczenie z paliwem stałym sąsiadujące z kotłownią
 woda i paliwo  znajdujące się na statku, przeznaczone na własny użytek
 schron – obiekt fortyfikacyjny typu zakrytego („bunkier” jest nazwą potoczną, nieużywaną w fachowej terminologii fortyfikacyjnej)
 zbiornik przeznaczony do tymczasowego przechowywania materiałów sypkich
 piwniczna cela, karcer, w hitlerowskich obozach zagłady

inne znaczenia
 Bunkier (The Hole) – film produkcji brytyjskiej w reżyserii Nicka Hamma
 Bunkier (The Bunker) – film produkcji francusko-amerykańskiej w reżyserii George'a Schaefera
 Bunkier – francuska seria komiksowa
 Bunkier – polski zespół punkrockowy
 Bunkier – obszar piaszczysty na polu golfowym